L'agnellino con le trecce è un cortometraggio del 2011, diretto dal regista Maurizio Rigatti. Il corto rientra in un progetto ampio di sensibilizzazione indetto dall'Associazione Sclerosi Tuberosa andato in onda su SKY e trasmesso in molte scuole, il cortometraggio ha riscosso un buon successo arrivando finalista a molte rassegne cinematografiche e vincendo anche il premio come Miglior cortometraggio ad ArTelesia 2012, il corto è stato interamente girato a Frascati.

Trama 
Luca ha 14 anni e la sclerosi tuberosa; vive in un piccolo centro con il papà fornaio Michele, e ha appena iniziato il primo liceo. A scuola alcuni dei nuovi compagni di classe non perdono occasione per farlo sentire "diverso". La sera il ragazzo si consola con l'abbraccio del suo agnellino di peluche, un ricordo della mamma. Mentre l'assistente sociale tenta invano di convincere il papà ad accettare l'aiuto dell'Associazione Sclerosi Tuberosa, Luca trova il coraggio di regalare a Elena, la compagna di cui è teneramente “innamorato”, il disegno di un agnellino con le stesse sue trecce che ha fatto per lei. I compagni di classe, indispettiti per l'avvicinamento alla ragazza ambita, prima Valerio lo maltratta nei bagni della scuola, e poi insieme a Giovanni l'altro bullo gli rompono tutte le matite, gli nascondono i vestiti e lo lasciano tornare a casa in mutande sotto la pioggia. Nel teatro cittadino, durante uno show di beneficenza col famoso attore dalla comicità surreale Nino Frassica, Michele decide che è arrivato il momento di rompere il suo silenzio ed isolamento.

Riconoscimenti 
 2012 - ArTelesia
Miglior cortometraggio

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi drammatici